Фёдор Константинович Красный (он же Большой, Красивый; ок. 1300 — , ) — князь Фоминский и Березуйский, старший сын князя Константина Юрьевича Фоминского.

Биография 
Известно о Фёдоре мало. Вместе с братьями он в XIV веке управлял Фоминским и Березуйским уделами. Резиденцией Фоминских и Березуйских князей был ныне затопленный водами водохранилища Фоминский городок. Здесь правили три князя: Федор Большой (Красный, Красивый), Фёдор Средний(Слепой) и Фёдор Меньшой Костантиновичи. Фёдор Красный упоминается в летописях в качестве воеводы и участника похода Ивана Калиты на Смоленск в 1340 году.

Фёдор был женат в конце 1345 года на  Евпраксии, дочери дорогобужско-вяземского князя Фёдора Святославича, которая первым браком была замужем за великим князем московским Симеоном Гордым. В родословной у него показано четыре сына: Михаил Крюк, Иван Собака, Борис Вепрь, Иван Уда. Он является родоначальником нетитулованных боярских и дворянских родов Травиных, Скрябиных, Осокиных, Пырьевых и других. 

Князь Фёдор Константинович Красный прожил долгую и благоверную жизнь, скончался в глубокой старости весной 1387 года в Москве, где располагался Двор князей Фоминских (напротив Боровицких ворот Кремля, в Лебяжьем переулке); погребён в каменной церкви Святого Георгия в монастыре Святого Спаса (Спасо-Нередицкий монастырь, Великий Новгород); там же похоронен его дядя — князь Фёдор Юрьевич Фоминский). Перед смертью он принял монашеское имя «Симеон», вероятно, в память о своём патроне — великом князе Симеоне Гордом. Была похоронен в монастыре Святого Спаса, возле Боровицких ворот Кремля.

В культуре 
 Персонаж романа Николая Полевого «Клятва при гробе Господнем. Русская быль XV века» (1832).

Примечания

Литература 
 Востоков А. Х. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского Музеума. СПб. 1842, с.488
 Мальгин Т. С. Зерцало Российских государей. М.1794,с.330
 Хмыров М. Д. Алфавитно-справочный перечень государей русских и замечательных особ… СПб. 1870, с.35
 Арцибашев Н. С. Повествование о России. М.1838,том 2,кн.3,с.100(прим. № 721); с. 149(прим. № 1070)
 Астров Н. А. Удельный князь Фёдор Юрьевич Фоминский. — ЖМНП,СПб.1872,сентябрь, ч.163, с. 61-75
 Карамзин Н. М. История Государства Российского. Том V, прим.137
 Квашнин-Самарин Н. Д. Исследования об истории княжества Ржевского и Фоминского. Тверь.1887, с.29
 
 Памятники истории русского служилого сословия/Составитель А. В. Антонов. М.2011.-556 с. — ISBN 978-5-93646-176-7

Фоминские князья
Березуйские князья
Военачальники Русского государства
Рюриковичи по алфавиту
Основатели русских родов